Эрнст Вильгельм Оскар Виндиш (,  — , ) — немецкий языковед, санскритолог и кельтолог.

Биография 
Эрнст Виндиш родился в Лейпциге в семье учителя Луиса В. Виндиша и его жены Каролины Ламм. В 1857—1863 годах посещал школу в Дрездене, в 1867 году окончил Лейпцигский университет (языкознание, классическая филология). Получил степень доктора филологии по классической филологии за диссертацию De hymnis homericis maioribus («Об основных гомеровских гимнах»). В 1867—1870 работал преподавателем в лейпцигской школе Святого Фомы. В это время он подготовил хабилитационную диссертацию «Изыскания о происхождении относительного местоимения в индоевропейских языках». В 1870—1871 работал в Лондоне, где принимал участие в каталогизации санскритских рукописей в библиотеке британской Индийской администрации и изучал кельтские языки. В 1871-м вернулся в Лейпциг, где стал профессором. В 1872 году Виндиш получил должность профессора сравнительного языкознания в Университете Гейдельберга. С 1875 — профессор Страсбургского университета, с 1877 по 1918 — профессор санскрита в Лейпциге.

С 1883 года Виндиш являлся членом Саксонского королевского общества наук, был также членом-корреспондентом Баварской академии наук, и Французского института, почётным членом Ирландской королевской академии, кавалером королевского саксонского ордена «За заслуги». Виндиш был известен не только как санскритолог и лингвист, но и как специалист в области сравнительного языкознания. Был другом Фридриха Ницше.

Жена — Берта Рошер, дочь экономиста В. Г. Ф. Рошера; пятеро детей (Вильгельм, Хелена, Германн, Ганс и Карл).

Научные взгляды 
 Генетическая классификация языков, предложенная Виндишем

Основные работы 
 Der Heliand und seine Quellen. Vogel, Leipzig 1868
 Untersuchungen über den Ursprung des Relativpronomens in den indogermanischen Sprachen. Melzner, Leipzig 1869, zugleich Habilitationsschrift
 mit Berthold Delbrück: Syntaktische Forschungen. Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, Halle 1871
 Kurzgefasste irische Grammatik mit Lesestücken. Hirzel, Leipzig 1879
 mit Whitley Stokes: Irische Texte. 4 Bände, Hirzel, Leipzig 1880—1909
 Zwölf Hymnen des Rigveda, mit Sāyanạ's Commentar. Hirzel, Leipzig 1883
 Iti-Vuttaka. Frowde, London 1889
 Māra und Buddha. Hirzel, Leipzig 1895
 Die altirische Heldensage Táin bó Cúalnge. 1905
 Buddhas Geburt und die Lehre von der Seelenwanderung. Teubner, Leipzig 1908
 Das keltische Brittannien bis zu Kaiser Arthur. Teubner. Leipzig 1912
 Festschrift. Ernst Windisch zum siebzigsten Geburtstag am 4. Sept. 1914. Harrassowitz, Leipzig 1914
 Geschichte der Sanskrit-Philologie und indischen Altertumskunde. 2 Bände 1917 und 1920, Nachdruck: de Gruyter, Berlin [u.a.] 1992, ISBN 3-11-013013-0
 Karin Steiner und Jörg Gengnagel (Hrsg.): Kleine Schriften. Steiner, Stuttgart 2001, ISBN 3-515-07120-2

Литература об учёном 
 Das litterarische Leipzig. Illustriertes Handbuch der Schriftsteller- und Gelehrtenwelt, der Presse und des Verlagsbuchhandels in Leipzig. Fiedler, Leipzig 1897
 Franz Neubert (hrsg.): Deutsches Zeitgenossenlexikon. Biographisches Handbuch deutscher Männer und Frauen der Gegenwart. Schulze, Leipzig 1905
 Herrmann A. L. Degener (Hrsg.): Wer ist’s?. 4. Ausgabe, Degener, Leipzig 1909
 Festschrift. Ernst Windisch zum siebzigsten Geburtstag am 4. September 1914, Leipzig 1914.
 Max Förster/ E. Hultzsch: Zum Gedächtnis Ernst Windisch, Leipzig 1919.
 Hermann Christern (Hrsg.): Deutsches Biographisches Jahrbuch. Überleitungsband 2: 1917—1920, Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart, Berlin [u. a.]
 Johannes Hertel: Nekrolog auf Ernst Windisch, Leipzig 1922 (=Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philol.-hist. Klasse, Band 73, Heft 2).
 Walther Killy und Rudolf Vierhaus (Hrsg.): Deutsche Biographische Enzyklopädie. Band 10, Saur, München [et al.] 1999.
 Johannes Hertel: Nekrolog auf Ernst Windisch. Hirzel, Leipzig 1922 (=Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philol.-hist. Klasse, Band 73, Heft 2)

Примечания

Ссылки 
 Библиография работ Э. Виндиша и публикаций о нём в Государственной библиотеке в Берлине
 Портреты Э. Виндиша

Индоевропеисты
Кельтологи
Филологи Германии
Лингвисты Германии
Санскритологи Германии
Выпускники Лейпцигского университета
Ректоры Лейпцигского университета
Члены Саксонской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Ирландской королевской академии